B 31 steht für:
 Bundesstraße 31 in Deutschland
 Ybbstal Straße in Österreich

B31